Kufstein (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Kufstein (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Tirol